Mattia est un patronyme et prénom masculin, parfois féminin, italien pouvant désigner:

Patronyme
Ettore Mattia (1910-1982), critique et acteur de cinéma italien
Fred Mattia (né en 1969), musicien français du groupe Charts

Prénom

Mattia Bais (né en 1996), coureur cycliste italien
Mattia Baldi (né en 1977), joueur suisse de hockey sur glace
Mattia Bani (né en 1993), joueur italien de football
Mattia Battini (1666-1727), peintre italien
Mattia Battistini (1856-1928), baryton italien
Mattia Bellini (né en 1994), joueur italien de rugby
 (XVIII siècle), peintre italien
Mattia Bianchi (né en 1984), joueur suisse de hockey sur glace
 (né en 1977), joueur italien de football
Mattia Bonetti (né en 1952), designer et photographe suisse
Mattia Bortoloni (1695-1750), peintre italien
Mattia Bottani (né en 1991), joueur suisse de football
Mattia Binotto (né en 1969), ingénieur automonile italien
Giuseppe Mattia Borgnis (1701-1761), peintre italien
Mattia Busato (né en 1993), karatéka italien
 (XVII siècle), graveur et publiciste italien
Mattia Caldara (né en 1994), joueur italien de football
Mattia Camboni (né en 1996), spécialiste italien de planche à voile
 (né en 1985), coureur italien de speedway
Mattia Cassani (né en 1983), joueur italien de football
Mattia Casse (né en 1990), skieur alpin italien
 (né en 1988), joueur italien de football
 (né en 1984), skieur alpin italien
Mattia Cola (né en 1984), biathlète italien
 (1984-2004), joueur italien de football
Mattia De Marchi (né en 1991), coureur cycliste italien
Mattia De Mori (né en 1993), coureur cycliste italien
Mattia De Sciglio (né en 1992), joueur italien de football
Mattia Destro (né en 1991), joueur italien de football
Mattias Falck (né en 1991), pongiste suédois
 (né en 1975), homme politique italien
 (né en 1989), joueur italien de football
Mattia Frapporti (né en 1994), coureur cycliste italien
 (né en 1992), joueur italien de football
Mattia Gavazzi (né en 1983), coureur cycliste italien
 (né en 1980), joueur italien de football
 (né en 1990), gardien italien de football
 (né en 1983), joueur italien de football
 (né en 1989), joueur italien de football
 (né en 1984), joueur saint-marinais de football
Mattia Moreni (1920-1999), peintre et sculpteur italien
Mattia Morleo (né en 2000), compositeur et musicien italien
 (né en 1989), joueur italien de football
 (né en 1979), joueur italien de football
Mattia Pasini (né en 1985), pilote de moto italien
Mattia Pellegrin (né en 1989), fondeur italien
Mattia Perin (né en 1992), joueur italien de football
Mattia Pesce (né en 1989), nageur italien
Mattia Petrucci (né en 2000), coureur cycliste italien
 (né en 1988), joueur italien de football
Mattia Pozzo (né en 1989), coureur cycliste italien
Mattia Preti (1613-1699), peintre italien
 (né en 1988), joueur italien de football
 (né en 1980), rameur olympique italien
 (né en 1980), joueur italien de football
Mattia della Robbia (1468-1534), moine et sculpteur italien
Mattia de Rossi (1637-1695), architecte italien
Mattia Runggaldier (né en 1992), coureur italien en combiné nordique
Mattia Sbragia (né en 1952), acteur italien
 (né en 1983), joueur italien de football
Mattia Torre (1972-2019), scénariste et dramaturge italien
 (né en 1993), joueur italien de football
Mattia Vento (1735-1776), compositeur et claveciniste italien
Mattia Viel (né en 1995), coureur cycliste italien
Mattia Vitale (né en 1997), joueur italien de football
Mattia Zaccagni (né en 1995), joueur italien de football

Voir aussi
Matilda Cuomo (née Mattia Raffa) (née en 1931), activiste et première dame de l'État de New York

Homonymie de prénom
Prénom italien